Lito Lapid (1955), Filipijns acteur en politicus
 Tommy Lapid (1931-2008), Israëlisch politicus, columnist, journalist, publicist, tv-persoonlijkheid en sportbestuurder
 Yair Lapid (1963), Israëlisch politicus, tv-presentator, columnist en schrijver (zoon van Tommy Lapid)